Varinha mágica - um objecto lendário usado em mitologias europeias
 Varinha mágica (eletrodoméstico) - um utensílio culinário elétrico

Desambiguação